São Fidélio ou Fiel de Sigmaringa — santo da Igreja Católica
Fidelio — única ópera escrita por Beethoven
524 Fidelio — asteroide

Desambiguações de antropônimos